

Film
When Shadows Fall – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
When Shadows Fall – film del 1916 diretto da Willis Robards

TV
When Shadows Fall  – episodio del 1965 della serie tv Il dottor Kildare